31-й чемпионат мира по горнолыжному спорту прошёл с 22 января по 3 февраля 1991 года в Зальбах-Хинтерглеме, Австрия.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Международной федерации лыжного спорта

1991